Becker, alternativt Bäcker, är ett tyskt efternamn som bärs av bland andra:

A
 Adolf von Becker (1831–1909), finlandssvensk målare
 Albert Becker (1834–1899),  tysk tonsättare
 Alexander Becker (1818–1901), rysk organist, entomolog och botanist 
 Alisson Becker (född 1992), brasiliansk fotbollsmålvakt
 Andreas Becker (född 1970), tysk landhockeyspelare
 Annika Becker  (född 1981), tysk längdhoppare
 August Becker, flera personer
 August Becker (författare) (1828–1891), tysk författare
 August Becker (konstnär) (1821–1887), tysk landskapsmålare
 August Becker (SS-Obersturmführer) (1900–1967), tysk SS-Obersturmführer och kemist

B
 Ben Becker (född 1964), tysk skådespelare
 Bo Becker (född 1971), svensk ekonom
 Boris Becker (född 1967), tysk tennisspelare
 Britta Becker (född 1973), tysk landhockeyspelare

C
 Carl von Becker (1775-1831), svensk poet
 Carl Ferdinand Becker (organist) (1804-1877), tysk orgelspelare och musikskriftställare
 Carl Heinrich Becker (1876-1933), tysk orientalist och politiker
 Carl Johan Becker, dansk arkeolog
 Caroline Becker (1826-1881), finländsk fotograf
 Carolyn Becker (född 1958), amerikansk volleybollspelare
 Christiane Becker (1778-1797), tysk skådespelare
 Cornelius Becker (1561-1604), tysk präst och psalmförfattare
 Courtenay Becker-Dey (född 1965), amerikansk seglare

E
 Elisabeth Becker
 Elizabeth Becker-Pinkston
 Ellen Becker
 Ernest Becker (1924–1974), amerikansk kulturantropolog

F
 Frans Josef von Becker
 Franziska Becker

G
 Gabriele Becker
 Gary Becker (1930–2014), amerikansk nationalekonom
 Gotfred Abraham Becker (1860–1945), dansk författare
 Gustaf Wilhelm Becker
 Gösta Becker

H
 Harry Becker (1905–1992), svensk båtkonstruktör
 Heiko Becker-Sassenhof
 Henrik Gottlieb Becker
 Herbert Becker
 Herman Fredrik von Becker
 Herman Friedrich Becker
 Hermann Becker-Freyseng
 Howard S. Becker
 Hugo Becker - tysk cellist

I
 Ingrid Becker

J
 Jacques Becker (1906-1960), fransk filmregissör
 Jakob Becker - tysk konstnär
 Jasper Becker - journalist/historiker om Kina
 Jean Becker, flera personer
 Jean Becker (regissör), fransk filmregissör
 Jean Becker (violinist), tysk violinist
 Johan Becker
 Johan von Becker
 Johan Vilhelm von Becker
 Johann Philipp Becker - tysk politiker
 Julius Becker (1811-1859), tysk komponist och musikskriftställare
 Jurek Becker - tysk författare
 Jürgen Becker, flera personer
 Jürgen Becker (författare) (född 1932), tysk författare
 Jürgen Becker (jurist) (född 1944), tysk jurist
 Jürgen Becker (teolog) (född 1934), tysk evangelisk teolog

K
 Karl Becker, flera personer
 Karl Becker (general) (1879-1940), tysk general
 Karl Becker (konstnär) (1820-1900), tysk konstnär
 Karl Becker (statistiker) (1823-1896), tysk statistiker
 Karl Ferdinand Becker, flera personer 
 Karl Ferdinand Becker (lingvist)  (1775–1849), tysk språkforskare
 Carl Ferdinand Becker (organist) (1804–1877), tysk orgelspelare
 Karl Friedrich Becker - tysk historisk författare
 Knuth Becker - dansk författare
 Kuno Becker
 Kurt Becker

L
 Lydia Becker

M
 Marcus Becker
 Maria Becker - tysk skådespelare
 Marion Becker
 Mats Bäcker 
 Melker Becker
 Meret Becker - tysk skådespelare

N
 Nick Becker - amerikansk volleybollspelare
 Nikolaus Becker - tysk skald

O
 Otto Becker, flera personer
 Otto Becker (historiker) (1885–1955), tysk historiker
 Otto Becker (läkare) (1828–1890), tysk ögonläkare
 Otto Becker (ryttare)

P
 Per Becker
 Peter Willemoes Becker (1808-1877), dansk historiker
 Pär Bäcker

R
 Reinhold Becker - tysk kompositör
 Reinhold von Becker
 Rolf Becker - tysk skådespelare
 Rudolf Zackarias Becker - tysk författare
 Ruth Becker

S
 Sabine Becker
 Saga Becker
 Sasha Becker
 Simon Fisher-Becker

T
 Thomas Becker, flera personer
 Thomas Becker (kanotist född 1967)
 Thomas Becker (kanotist född 1990)
 Tom Becker (född 1981), brittisk barnboksförfattare
 Trajan Becker (död 1644), svensk fortifikationsofficer
 Tyge Becker (1812-1869), dansk historiker

V
 Vernon P. Becker

W
 Waldemar Becker, senare Becker-Reuterskiöld (1840–1907), finländsk militär och journalist
 Walter Becker (1950–2017), amerikansk musiker
 Wilhelm Becker (1838–1915), grundare av AB Wilh. Becker och varumärket Beckers
 Wilhelm Adolf Becker - tysk filolog
 Wolfgang Becker

Se även 
 von Becker
 Becker (auktor)
 Bekker
 Paula Modersohn-Becker
 Beckers (efternamn)

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken